Риба
 Риба — ростовщичество в шариате.

Испанская фамилия
 Риба, Карлес (1893—1959) — каталонский поэт и переводчик.
 Риба, Пере (род. 1988) — испанский теннисист.

РИБА (иудаизм)
 , или Риба (XI век) — немецко-еврейский тосафист.
 Исаак бен-Авраам, или Риба (XIII век) — французско-еврейский тосафист.

Примечания